Juan "Juanito" Rubilar (San Salvador de Jujuy, 9 de octubre de 1938 — 4 de mayo de 2000) fue un futbolista argentino.

Trayectoria 
Juanito Rubilar Bertolotto nació  el 9 de octubre de 1938 en San Salvador de Jujuy en Argentina, su posición en el campo de juego era la de defensa central, defendió los colores azules de la Universidad de Chile siendo el único del equipo en ser titular indiscutido, ya que fue la gran figura del equipo en años donde la institución laica no brillaba como en los 60, aparte de la “U” Rubilar estuvo en la San Lorenzo de Almagro donde debutó.

Clubes 

Futbolistas de San Salvador de Jujuy
Futbolistas del Club Universidad de Chile en los años 1960
Futbolistas del Club Universidad de Chile en los años 1970
Futbolistas del Club Universidad de Chile en los años 1980